Unidade de comunicação formada geralmente por um transmissor, um receptor, uma ou duas antenas, duplexador e módulo de controle. Ela é utilizada por radioamadores, empresas privadas e órgãos públicos para a comunicação via rádio de longa distância com viaturas móveis,portáteis e fixas.

A utilização da mesma depende de outorga da autarquia governamental ANATEL.

Telecomunicações